I-175 peut désigner :

 Interstate 175, une autoroute inter-États des États-Unis située dans l'ouest de la Floride, dans la grande région de Tampa ;
 Le navire I-175, un sous-marin de classe Kaidai en service dans la marine impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale.